Rågö kan avse:

Danmark
 Rågø – en liten dansk ö som ligger mellan Lolland och Själland

Estland
 Rågöarna – Stora och Lilla Rågö

Finland
 Rågö, Nystad – en by i Österbotten
 Rågö, Raseborg – en ö i Nyland

Norge
 Rago nationalpark – en norsk nationalpark

Sverige
 Rågö, Västerviks kommun – en ö i Loftahammars socken
 Rågö, Nyköpings kommun – ett hemman på Rågön i Tystberga socken
 Rågö naturreservat, Nyköpings kommun – ett naturreservat i Nyköpings skärgård
 Rågö (naturreservat) – ett naturreservat